Мужская сборная команда Канады по волейболу  — команда, представляющая Канаду на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Канадской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 15-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Северной Америки

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Канады на сайте Чемпионата мира 2014

Канада
Волейбол в Канаде
Волейбол